Neuenbaum ist der Name von Orten in Nordrhein-Westfalen:

 Neuenbaum (Hille), Ortslage in Hille, Kreis Minden-Lübbecke
 Neuenbaum (Neuss), Wohnplatz in Neuss, Rhein-Kreis Neuss
 Neuenbaum (Wuppertal), Ortslage im kreisfreien Wuppertal

Siehe auch:
 Niebaum